Dit is een lijst van canons van Wolfgang Amadeus Mozart.

Noten

Canon
Canon (muziek)